Tin Pan Alley, surnom de la musique populaire américaine de la fin du  au milieu du 
 Tin Pan Alley est une chanson écrite par Bob Geddins en 1953 et reprise par de nombreux artistes.
 Tin Pan Alley, film américain de Frank Beal sorti en 1919
 Tin Pan Alley, film d'animation américain de Julian Ollendorff sorti en 1926
 Adieu Broadway (Tin Pan Alley), film musical américain de Walter Lang sorti en 1940
 Tin Pan Alley, film documentaire anglais de Terry Ashwood sorti en 1951